Балдуин II од Еноа (1056—1098) био је гроф Еноа од 1071. године и учесник Првог крсташког рата.

Биографија 

Балдуин се 1096. године прикључио Првом крсташком рату као члан армије Готфрида Бујонског, а не Роберта Фландијског са чијом је породицом био у сукобу. Учествовао је у опсади Никеје, бици код Дорилеја и опсади Антиохије. Заједно са Игом I од Вермандоа послат је у Цариград да тражи помоћ од византијског цара Алексија Комнина. До Цариграда није стигао. Упао је у заседу Турака негде у Анадолији. Вероватно је погинуо у заробљеништву. Балдуинова судбина је остала непозната дуго времена. Док је била на хаџилуку у Јерусалиму 1106. Балдуинова супруга Ида је порганизовала потрагу за својим изгубљеним супругом у Анадолији.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 

Рођени 1056.
Умрли 1098.
Личности Првог крсташког рата
Крсташи
Грофови Еноа
Фландријска династија